Pilot kan syfta på:

Pilot – en förare av luftfartyg (flygare), ibland även om andra fordon
Pilot (TV-program) – en serie om fyra ungdomsprogram som gick i SVT våren 2001
Pilot Corporation – ett företag som tillverkar pennor
Pilot (popgrupp) – en skotsk popgrupp 1973–1977
Pilot (serietidning) – en svensk serietidning som gavs ut av Semic Press under åren 1970-1984
Pilotstudie – en första provstudie som görs i en mindre skala än en fullvärdig studie
Pilotprojekt – inom informationsteknologi innebär det en testkörning av ny mjuk- eller hårdvara i en begränsad miljö
Pilotavsnitt – ett slags provavsnitt eller utvärderingsavsnitt av en TV-serie eller en TV-programserie